Pietro Barucci (n. 1922) – architetto italiano
 Pietro Barucci (1845-1917) – pittore italiano